Navantia — испанская судостроительная компания, специализирующаяся как на военном так и гражданском судостроении. Пятая крупнейшая судостроительная компания в Европе и девятая в мире.

История 
История компании начинается в 1717 году с созданием военных верфей в Ферроле, Картахене и Сан-Фернандо.

В 1908 году эти верфи стали частью компании Sociedad Española de Construcción Naval, которая также владела гражданскими верфями.
 
В 1947 году, после Гражданской войны в Испании, государство взяло под контроль военные верфи создав госкомпанию Empresa Nacional Bazán.

В 2000 году компания госкомпания была объединена с компанией Astilleros Españoles S.A. (AESA) и новая в компанию IZAR.

В 2005 году IZAR вошла в созданную компанию Navantia.

Целью создания Navantia было отделение военного сектора судостроения от гражданского, который был частично приватизирован. Кроме того, компания IZAR находилась в кризисе с момента вхождения Испании в Евросоюз.

Реализованные проекты 
 1981—1983 — патрульные корабли типа «Мантилья», 5 единиц.
 1988 — авианосец «Принсипе де Астуриас»
 1997 — авианосец «Чакри Нарубет»
 2005—2010 — универсальный десантный корабль «Хуан Карлос I»
 2006—2011 — фрегаты типа «Фритьоф Нансен», 5 единиц.
 2006—2011 — патрульные корабли типа «Гуайкамакуто», 4 единицы
 2008—2012 — патрульные корабли типа «Гуайкери», 4 единицы.

Текущие проекты 
 2000 — по н.в. — Фрегаты типа «Альваро де Базан», 4 единицы введены в строй, 2 единицы в постройке.

Примечания 

Компании Испании
Военно-промышленный комплекс
Судостроительные компании